Pantone peut faire référence à :
 Paul Pantone (1950-2015), un inventeur d'une méthode d'alimentation pour moteur,
 Moteur Pantone, le moteur de Paul Pantone, un moteur utilisant de l'eau pour tenter d'améliorer le rendement.
 Pantone, une société américaine, à l'origine du :
 Pantone Matching System (PMS) qui est un système de normalisation de classement des couleurs.